Кардашова-Ржечице (, бывш. ) — город на юге Чехии, в северо-западно части района Йиндржихув-Градец Южночешского края. Расположен в 12 км на запад от административного центра г. Йиндржихув-Градец.

История 
Впервые упоминается в 1267 году. Город получил название от соседнего озера и реки, текущей из него.

Достопримечательности 
 Замок XVIII века.
 Костёл Иоанна Крестителя.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Кардашова-Ржечице

Переименованные населённые пункты Чехии